Зи́мние Олимпи́йские и́гры 2018 (, , официальное название: XXIII Зи́мние Олимпи́йские и́гры) — международное спортивное мероприятие, которое проходило с 9 по 25 февраля 2018 года на олимпийских объектах, расположенных в уезде Пхёнчхан провинции Канвондо, Республика Корея.

Официальные заявки на проведение Игр поданы к 15 октября 2009 года. 6 июля 2011 года Международный олимпийский комитет, на своей 123-й сессии в Дурбане (ЮАР), объявил Пхёнчхан столицей XXIII Зимних Олимпийских игр.

Выборы столицы 

Свои заявки на проведение соревнований подали 3 города (наименьшее количество заявок со времён зимней Олимпиады 1988 года в Калгари, Канада):
  Анси, Франция — подавал заявку впервые.
  Мюнхен, Германия — принимал летние Олимпийские игры 1972, с тех пор Олимпийские игры в Германии не проводились.
  Пхёнчхан, Республика Корея — третья подряд заявка (победитель выборов).

Детали заявок 
 До своей победы Пхёнчхан уступил всего четыре голоса Сочи в борьбе за право проведения зимней Олимпиады 2014 года, а четырьмя годами ранее также проиграл три голоса Ванкуверу за право провести зимние Олимпийские игры 2010. На момент голосования из азиатских стран зимняя Олимпиада проходила лишь в Японии (дважды: в Саппоро в 1972 году и в Нагано в 1998 году).
 Германия могла принять у себя Олимпиаду впервые после объединения страны. Ранее ФРГ принимала летние Олимпийские игры в 1972 году в том же Мюнхене. Зимние Олимпийские игры Германия принимала один раз: в 1936 году в Гармиш-Партенкирхене, в один год с летней Олимпиадой в Берлине. В случае победы это был бы первый случай, когда один город становился столицей и летней, и зимней Олимпиады.
 Во Франции зимняя Олимпиада последний раз прошла в 1992 году в Альбервиле, а всего в этой стране два раза проходили летние и три раза зимние Олимпийские игры (второе место по количеству Олимпиад после США, где летние и зимние Игры проходили восемь раз).

Окончательное голосование по выбору города прошло 6 июля 2011 года на 123-й сессии МОК в Дурбане, ЮАР. Голосование завершилось в первом раунде, то есть более половины принявших в нём участие членов МОК высказались за одну кандидатуру.

Символика

Эмблема 
В качестве основных элементов логотипа выступают буквы корейского алфавита хангыль. Символы «ㅍ» и «ㅊ» — согласные, с которых начинается название места проведения Олимпиады — Пхёнчхан, на хангыле — 평창. Первый элемент «ㅍ» представляет собой три составных корейской традиционной культуры Чхон-Джи-ин (天地人), призванные символизировать существование в гармонии неба, земли и человека. Второй элемент «ㅊ» — это снег и лёд, символизирующие соответствующие зимние виды спорта. Используемые пять цветов — это традиционные цвета Кореи, совпадающие с цветами Олимпийского флага: белый, черный, синий/зеленый, желтый и красный.

Логотип был презентован 3 мая 2013 года. Автор — известный южнокорейский художник-дизайнер Ха Чжон Чжу (Ha Jong-joo).

Талисманы 

Талисманами Олимпийских игр стали тигрёнок Сухоран (в Олимпиаде) и медвежонок Пандаби (в Паралимпиаде).

Олимпийский огонь 

Эстафета олимпийского огня по традиции началась в Греции 24 октября 2017 года, верховной жрицей церемонии зажжения была актриса Катерина Леху. Первым факелоносцем стал греческий лыжник Апостолос Ангелис. Эстафету от грека сразу принял бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Южной Кореи Пак Чжи Сун. По территории Греции эстафета продлилась восемь дней. По сообщению ТАСС, 31 октября на афинском стадионе «Панатинаикос» олимпийский огонь был торжественно передан представителям оргкомитета Игр в Пхёнчхане. 1 ноября 2017 года олимпийский огонь доставили в Южную Корею. На территории Южной Кореи эстафета Олимпийского огня стартовала 1 ноября — за 100 дней до церемонии открытия игр. Маршрут эстафеты, в которой принимали участие 7,5 тысяч факелоносцев, составила 2018 километров и прошла по 17 городам и провинциям страны. Эстафета закончилась 9 февраля 2018 года на Олимпийском стадионе Пхёнчхан.

Медали 
21 сентября в столице Республики Корея были представлены медали Олимпиады-2018. На лицевой стороне медалей нанесены диагональные линии, символизирующие историю Олимпиад и решительность спортсменов. На обратной стороне изображены спортивные дисциплины. Ленты для медалей создаются с использованием традиционных корейских тканей.

Соревнования

Виды спорта 
15 зимних спортивных дисциплин, составляющих собой 7 зимних видов спорта входящих в программу олимпийских игр. 3 коньковые дисциплины (фигурное катание, конькобежный спорт, и шорт-трек), 6 лыжных дисциплин (горнолыжный спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина и сноуборд), 2 бобслейных вида спорта: бобслей и скелетон, и 4 других вида спорта: биатлон, кёрлинг, хоккей, и санный спорт.

Номера в скобках указывают количество комплектов медалей, разыгрываемых в конкретной дисциплине.

1.  Биатлон (11) (подробнее)
2. Бобслей
  Бобслей (3) (подробнее)
  Скелетон (2) (подробнее)
3.  Кёрлинг (3) (подробнее)
4. Коньковые виды спорта
  Конькобежный спорт (14) (подробнее)
  Фигурное катание (5) (подробнее)
  Шорт-трек (8) (подробнее)

5. Лыжные виды спорта
  Горнолыжный спорт (11) (подробнее)
  Лыжное двоеборье (3) (подробнее)
  Лыжные гонки (12) (подробнее)
  Прыжки на лыжах с трамплина (4) (подробнее)
  Фристайл (10) (подробнее)
  Сноуборд (10) (подробнее)
6.  Санный спорт (4) (подробнее)
7.  Хоккей с шайбой (2) (подробнее)

МОК включил шесть новых дисциплин в программу Олимпиады-2018, в программу добавлены дисциплина биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в кёрлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. Исключены две дисциплины — параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины). Таким образом общее количество дисциплин по сравнению с Сочи-2014 увеличилось на 4 и составило 102. Решение было принято на заседании исполкома 8 июня 2015 МОК в Лозанне.

Участники 
На Олимпийских играх в Пхёнчхане были представлены 92 страны. Сразу 6 стран впервые приняли участие в зимних Олимпийских играх: Республика Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея. После перерыва вновь выступили сборные Боливии, Ганы, Кении, Колумбии, КНДР, Мадагаскара, Пуэрто-Рико и ЮАР. 2 декабря 2017 года стало известно, что сборная КНДР не примет участие в Олимпиаде. 9 января, в результате переговоров двух Корей, было принято соглашение об участии КНДР в олимпийских играх. Также на играх выступила объединённая сборная Кореи, которая приняла участие в женском хоккейном турнире.

|}

Отстранение Олимпийского комитета России

Предшествующие события 

Ссылаясь на допинговые нарушения со стороны России, 13 сентября 2017 года руководители 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), призвали МОК отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, а также призвали Россию подтвердить либо аргументированно опровергнуть Доклад Макларена. Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди 15 сентября на 131-й сессии МОК в Лиме заявил, что ВАДА во многом не разделяет позицию руководителей NADO. 18 сентября 2017 года число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчан, достигло 28.

16 ноября 2017 года Совет учредителей ВАДА принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). «Вопрос к вам состоит в том, что если прошлая работа РУСАДА была полностью коррумпирована… и вы это отрицаете, как вы можете гарантировать, что это не повторится?», — заявил Джонатан Тейлор, глава комитета по соответствию ВАДА. Для восстановления РУСАДА «российские антидопинговые власти» (the responsible authorities for anti-doping in Russia) должны были признать выводы доклада Макларена, а также предоставить доступ к пробам мочи спортсменов, хранившихся в московской антидопинговой лаборатории.

2 декабря 2017 года комиссия Самюэля Шмида представила Исполкому МОК доклад об использовании допинга в России.

Решение об отстранении 
5 декабря 2017 года МОК отстранил Олимпийский комитет России (что равнозначно отстранению команды России) от участия в Олимпийских играх 2018 года. При этом российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным (олимпийским) флагом.
Приглашённые спортсмены будут участвовать под титулом «Олимпийский спортсмен из России», в церемониях награждения будет звучать олимпийский гимн. Это первое в истории отстранение от Олимпиады страны за допинг. Согласно решению МОК, ни один из чиновников минспорта России не получит аккредитацию на Играх в Корее. Поехать в Пхёнчхан не смогут тренеры и врачи, чьи спортсмены когда-либо были уличены на допинге.

Согласно сообщению МОК, причиной отстранения являются «систематические манипуляции антидопинговыми правилами и антидопинговой системой в России в период Олимпийских игр в Сочи с помощью методологии исчезновения позитивных проб (Disappearing Positive Methodology)». Данный вывод сделан в отчёте Самюэля Шмида, которому было поручено проверить факты о государственном вмешательстве в работу антидопинговой системы, изложенные в докладе Макларена.

Календарь

Медальный зачёт 

В таблице указана первая десятка стран по количеству золотых медалей. В случае одинакового количества золотых медалей, места распределены по количеству серебряных медалей.

Спортивные объекты 

 Альпензия
 Олимпийский парк Хвэнге: церемонии
 Парк для прыжков с трамплина «Альпензия»: прыжки с трамплина, северное двоеборье
 Центр биатлона «Альпензия»: биатлон
 Лыжный центр «Альпензия»: лыжные гонки, северное двоеборье
 Центр санных видов спорта «Альпензия»: бобслей, санный спорт, скелетон
 Ёнпхён: горнолыжный спорт (гигантский слалом, слалом)
 Олимпийская деревня Пхёнчхана: Олимпийская деревня
 Прибрежный кластер
 Крытый ледовый каток: кёрлинг
 Хоккейный центр Каннын: хоккей с шайбой
 Овал Кёнпхо: конькобежный спорт
 Ледовый зал Кёнпхо: фигурное катание, шорт-трек
 Спортивная арена Университета Квандон: хоккей с шайбой
 Олимпийская деревня Каннына: Олимпийская деревня
 Чунбон: горнолыжный спорт (скоростной спуск, супер-гигант)
 Бугван Фёникс Парк: сноуборд, фристайл

Вещание 

  Австралия : Seven Network.
  Австрия : ОRF.
  Азербайджан : Idman Azərbaycan.
 Азия : Dentsu.
  Армения : ОТА.
  Белоруссия : Белтелерадиокомпания; Eurosport.
  Бразилия : Grupo Globo.
  Великобритания : BBC ; Eurosport.
  Венгрия : MTVA.
  Германия : ARD ; ZDF; Eurosport.
  Грузия : სსმ.
  Дания : DR.
  Европа : Discovery Communications ; Eurosport.
  Ирландия : RTÉ.
  Исландия : RÚV.
  Италия : RAI.
  Канада : ICI Radio-Canada Télé ; Réseau des sports (Французский) / CBC ; Bell Media ; Rogers Media (Английский).
 Карибские острова : International Media Content Ltd.
  Китай : CCTV.
  Латвия : LTV.
 Латинская Америка : América Móvil.
  Литва : TV3 ; TV6.
 MENA : beIN Sports.
  Молдавия : Moldova 1; Eurosport.
  Нидерланды : NOS.
  Новая Зеландия : Sky Television.
  Норвегия : TVNorge.
 Океания : Sky Television.
  Польша : TVP.
  Республика Косово : RTK.
  Россия : Первый канал ; Россия-1 ; Матч ТВ; Матч! Игра; Матч! Арена; Матч! Наш спорт.
  Румыния : TVR.
  Северная Корея : .
  Словакия : RTVS.
  Словения : RTV.
  США : NBCUniversal.
  Украина : НОТУ; Eurosport.
  Финляндия : Yle.
  Франция : France Télévisions.
  Хорватия : HRT.
  Чехия : ČT.
 Чёрная Африка : Econet Media ; SuperSport.
  Швейцария : SRG SSR.
  Швеция : Kanal 5.
  Эстония : Eesti Meedia.
  ЮАР : SABC ; SuperSport.
  Южная Корея : SBS.
  Япония : Japan Consortium.

Также были открыты три специальных дополнительных 24-часовых канала Eurosport (Eurosport-3, Eurosport-4, Eurosport-5), которые были доступны у европейских операторов по всей территории Европы, кроме Франции и России.

Олимпиада-2018 в культуре

В филателии и нумизматике 
 26 января 2018 года Почта Литвы выпустила две марки, на которых изображены зимние виды спорта (кёрлинг и шорт-трек). Художник марок — Екатерина Будрите. Тираж составил по 30 тысяч экземпляров.
 Почтовая марка Украины в честь Олимпийской сборной этой страны. Номинал 9 гривен.
 Сцепка из двух марок Лихтенштейна.
 Марка Южной Кореи 2011 года в честь победы заявки на проведение игр.
 Марка Эстонии 2018 года.
 3 почтовых блока Южной Кореи.
 Блок марок Южной Кореи к Паралимпийским играм.
 Марка Швейцарии в честь Олимпийской сборной этой страны.
 Сцепка из 4 марок Польши по 5.2 злотых
 Три блока марок Республики Чад в честь игр 2018 года с изображением чемпионов игр в Сочи.

См. также 
 Летние Олимпийские игры 1988
 Зимние Паралимпийские игры 2018
 Список призёров зимних Олимпийских игр 2018

Примечания

Ссылки